Кутявин — фамилия:

 Кутявин, Иван Дмитриевич (1906—1985) — советский ученый.
 Кутявин, Сергей Владимирович (род. 1973) — российский хоккеист и тренер.